Нацоналният отбор по футбол на Еквадор представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Еквадорската футболна федерация. Най-доброто постижение на отбора е класирането на две световни първенства и достигането до 1/8 финал през 2006 г.

Представяне на големите форуми

Световни първенства

Почетни листи 
 До 29 ноември 2022 г.

Участия

Голмайстори

Менажери

България – Еквадор 

Еквадор